Montello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Il Montello, kullar, Veneto, 
 Borgo Montello, ort, Lazio, Provincia di Latina, 
 Montello, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo,

USA 

 Montello, Wisconsin, countyhuvudort, Marquette County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar